Rapid Fire est un film américain réalisé par Jack White en 1922.
 Rapid Fire est un film américain réalisé par David A. Prior en 1989.
 Rapid Fire est un film américain réalisé par Dwight H. Little en 1992.
  est un téléfilm canadien réalisé par Kari Skogland en 2006.

Homonymie de titre